yim – codice ISO 639-3 della lingua yimchugru aga
27374 Yim – asteroide della fascia principale

Persone
Mia Yim, ring name di Stephanie Bell (1989) – wrestler statunitense
Yim Si-wan (1988) – cantante e attore sudcoreano
Yim Wing Chun (ca. 1700–...) – artista marziale cinese